Kateřina Mrázová ist der Name folgender Personen:

* Kateřina Mrázová (Eiskunstläuferin) (* 1972), tschechische Eiskunstläuferin
 Kateřina Mrázová (Eishockeyspielerin) (* 1992), tschechische Eishockeyspielerin